Iside – dea della mitologia egizia
 Iside – nome proprio
 Iside – regina della XVIII dinastia egizia, madre di Thutmose III
 Iside – regina della XVIII dinastia egizia, figlia di Amenofi III 
 Iside – regina e sacerdotessa della XX dinastia egizia, figlia di Ramses VI
 Iside – brano di Lazza dall'album Re Mida
 Iside -- raccolta poetica di Giovanni Prati

Pagine correlate 

Tempio di Iside